Як-50 — опытный легкий истребитель-перехватчик 1949 года.
 Як-50 — учебно-тренировочный самолёт, одноместный цельнометаллический моноплан 1972 года.